Bromsilber ist 

eine veraltete Bezeichnung für die chemische Verbindung Silberbromid.
auch eine Bezeichnung für das gelbe bis olivgrüne Mineral Bromargyrit.